Западноиндийска компания има следните значения:

 Нидерландска западноиндийска компания
 Френска западноиндийска компания
 Датска западноиндийска компания
 Шведска западноиндийска компания

Под Западноиндийски компании се разбират корпоративните структури в страни от западната част на Европа в периода 16-20 век, които са под косвено или пряко държавно управление и контрол, и осъществяват колониалната експанзия, управление и външна търговия на отвъдморските територии, разположени западно от Гринуичкия меридиан в Западното полукълбо. Представката „западно-“ се използва за разграничение от "източноиндийските", които се отнасят до Азия и собствено до Индия, понеже при откритието си пътувайки на запад през 1492 г., Христофор Колумб решил, че е открил западния път до Индия. През 1519/22 г. при първото околосветско пътешествие, осъществено от испанска експедиция под ръководството на Фернандо Магелан, се установило, че и от запад може да се стигне до Индия, но земите открити за европейците от Колумб не са собствено „индийски“, въпреки че за местните американски туземци останало названието индианци.

Вижте също 
 Велики географски открития
 Откриване на Америка
 Договор от Тордесиляс
 Нов свят